Mean (Etruskische god)
 Méan (Havelange), plaats in de Waalse gemeente Havelange
 Kasteel van Méan, in de Waalse gemeente Blegny